Ngolok steht für:
 Golog, ein autonomer Bezirk der Tibeter

Ngolok ist der Familienname folgender Personen:
 Evariste Ngolok (* 1988), kamerunisch-belgischer Fußballspieler